Reading Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Reading Township (Illinois)
 Reading Township (Calhoun County, Iowa)
 Reading Township (Sioux County, Iowa)
 Reading Township (Kansas)
 Reading Township (Michigan)
 Reading Township (Nebraska)
 Reading Township (Ohio)
 Reading Township (Pennsylvania)